У дев'ятнадцяти сезонах Чемпіонату України з футболу у вищій лізі протягом 1992-2009 років брало участь 35 клубів. Розіграли 4474 матчів (1059 закінчилося нічиєю), забили 10764 голів (в середньому 2,4 голи за гру).

Підсумкова турнірна таблиця всіх чемпіонатів 
Підсумкова таблиця вищої ліги та Прем'єр-ліги станом на кінець сезону 2015–16. У таблиці враховані матчі за 1–2 і 3–4 місця 1992 року, «золотий» матч 2006 року.

Призери

Найбільша кількість сезонів

Найкраща середня перемог

Найкраща середня забитих голів

Найкраща середня пропущених голів

Найкраща середня очок

Примітки

Див. також 
 Чемпионат Украины. Статистика

Посилання  
 сайт вболівальників uafootball.net.ua 
 сайт вболівальників ukranianfootball.narod.ru 

Списки:Футбол
Футбольна статистика України
Чемпіонат України з футболу